Tigre reale – romanzo di Giovanni Verga del 1875
Tigre reale – film diretto da Giovanni Pastrone (1916)
Tigre reale  (Königstiger) – film del 1935 diretto da Rolf Randolf
Tigre reale  (A Tiger's Tale) – film del 1987 diretto da Peter Douglas